Грегори Кит Монро-младший (; родился 4 июня 1990 года в Харви, Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист. Был выбран под общим седьмым номером в первом раунде драфта 2010 года. На первом курсе Джорджтаунского университета был признан новичком года конференции Big East.

Карьера

Студенческая карьера 
Грегори Монро два года выступал за команду Джорджтаунского университета «Джорджтаун Хойяс».

В сезоне 2008/2009 или сезоне новичков он сыграл 31 матч. В них Грегори Монро проводил в среднем на площадке 30,9 минуты, набирал в среднем 12,7 очков, делал в среднем 6,5 подборов, а также в среднем 1,8 перехвата и 1,5 блок-шота, допускал в среднем 2,5 потери, отдавал в среднем 2,5 передачи.

В сезоне 2009/2010 или сезоне второкурсников он сыграл 34 матчей. В них Грегори Монро проводил в среднем на площадке 34,2 минуты, набирал в среднем 16,1 очков, делал в среднем 9,6 подборов, а также в среднем 1,2 перехвата и 1,5 блок-шота, допускал в среднем 3,3 потери, отдавал в среднем 3,8 передачи.

17 апреля 2010 года Монро решил отказаться от последних двух лет в университете и выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

Карьера в НБА

Детройт Пистонс (2010—2015) 
Грегори Монро был выбран под седьмым номером на драфте НБА 2010 года командой «Детройт Пистонс». 7 июля 2010 года клуб подписал с ним контракт.

Милуоки Бакс (2015—2017) 
9 июля 2015 года Монро подписал с «Милуоки Бакс» трёхлетний контракт на сумму 50 млн долларов. 28 октября в матче-открытия сезона против «Нью-Йорк Никс» Грег дебютировал в составе новой команде. В игре он набрал 22 очка и сделал 14 подборов, однако «Бакс» уступили со счётом 122:97.

Финикс Санз (2017—2018) 
8 ноября 2017 года Монро в результате обмена стал игроком клуба «Финикс Санз». «Милуоки Бакс» отдали его вместе с правом выбора в первом и втором раундах драфта 2018 года за защитника Эрика Бледсо.

Бостон Селтикс (2018) 
8 февраля 2018 года Монро подписал контракт с «Бостон Селтикс».

Торонто Рэпторс (2018—2019) 
10 августа 2018 года Монро подписал контракт с «Торонто Рэпторс». 7 февраля 2019 года он вместе с правом выбора во втором раунде драфта 2021 года был обменян в «Бруклин Нетс» на денежную компенсацию, после чего «Нетс» сразу отчислили его из своего состава.

Бостон Селтикс (2019) 
24 марта 2019 года Монро подписал с «Селтикс» 10-дневный контракт.

Карьера в Европе 
25 июля 2019 года подписал однолетний контракт с мюнхенской «Баварией». В 19 матчах Бундеслиги набирал в среднем 13,2 очка и делал 5,5 подбора.

30 июля 2020 года подписал однолетний контракт с «Химками».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Georgetown Hoyas bio
 Big East Basketball 2008—2009 Awards
 Профайл на сайте драфта НБА
 Топ-50 вундеркиндов мира. Тяжелые форварды

Баскетболисты США
Игроки «Джорджтаун Хойяс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Химки»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Шаньси Лунгс»